Müller kan henvise til flere personer:
 Müller (fodboldspiller), kaldenavn for Luís Antônio Corréa da Costa, en tidligere brasiliansk fodboldspiller
 Dr. Müller, en tilbagevendende skurk i Tintin-serien
 Adam Müller, en dansk historiemaler
 Adam Gottlob Müller, en dansk højesteretsassessor
 Andreas Müller (cykelrytter), en cykelrytter fra Østrig
 Anne Müller, en tysk håndboldspiller
 Arent Lemvigh-Müller, en dansk forfatter, oversætter, boghandler, publicist og redaktør
 Arvid Müller, en dansk viseforfatter og manuskriptforfatter
 Astrid Paludan-Müller, forkvinde for Danske Kvinders Nationalråd
 Birgitte Schaumburg-Müller, en dansk maler
 Bjørn Puggaard-Müller, en dansk skuespiller
 Børge Müller, en dansk forfatter af bl.a. revyviser og filmmanuskripter
 Bruno Müller, en tysk roer og olympisk guldvinder
 Budtz Müller, en dansk fotograf
 Carl Müller (litograf), en dansk litograf
 Caroline Müller (håndboldspiller)
 Caspar Paludan-Müller, en dansk historiker
 C.C. Kragh-Müller, en psykolog og professor i pædagogik
 Charlotte Sophie Müller, en dansk tegner
 Conrad Müller, en dansk højesteretsassessor
 Christian Müller, en tysk professionel cykelrytter
 Christian Rudolph Müller, en dansk biskop, søn af professor juris, senere borgmester
 Christiane Schaumburg-Müller, en dansk forretningskvinde og skuespillerinde
 Dieter Müller, en tidligere tysk fodboldspiller
 Ellen Müller-Preis, en østrigsk fægter
 Emmy Worm-Müller, en norsk teater- og filmskuespillerinde
 Erno Müller, en dansk skuespiller
 Franziska Müller, en tysk håndboldspiller
 Friedrich Müller (sprogforsker), en østrigsk sproggransker
 Friedrich Müller (forfatter), en tysk maler, kobberstikker og digter
 Friedrich Konrad Müller, en tysk digter
 Friedrich Max Müller, en tysk filolog og orientalist
 Frederik Müller, en dansk skuespiller og teaterdirektør
 Frederik Paludan-Müller, en dansk embedsmand og kobberstiksamlern dansk digter
 Frederik Adam Müller, en dansk embedsmand og kobberstiksamler
 Gerd Müller, en tysk landsholdsfodboldspiller
 Georg Vilhelm Müller, en dansk snedkermester, kunstsnedker og møbelfabrikant, roer og atlet
 Gerhard Müller, en dansk gymnasielektor og fodboldtræner
 Gilles Müller, en luxembourgsk tennisspiller
 Gotthold Müller, en dansk officer og hofembedsmand
 Hans Olsen Müller, en dansk nazist under 2. verdenskrig
 Hansi Müller, en tidligere tysk fodboldspiller
 H.C. Müller, en færøsk embedsmand og politiker
 H.C.D. Müller, en dansk præst og politiker
 Heinrich Müller, en leder af Gestapo, det politiske politi i det nazistiske Tyskland og spillede en ledende rolle i planlægningen og iværksættelsen af Holocaust
 Heinz Müller, en tysk landevejscykelrytter
 Helmuth Müller, en tidligere dansk atlet
 Henrik Müller (1635-1717), en dansk amtmand og godsejer
 Henrik Müller (død 1755), en dansk godsejer og amtmand
 Henrik Müller, en dansk godsejer og rentemester
 Herman Rudolf Müller, en Danmarks formentlig sidste xylograf
 Hermann Müller, en tysk socialdemokratisk politiker
 Herta Müller, en tysk forfatter
 Holger Ehrencron-Müller, en dansk bibliotekar og personal- og litteraturhistoriker
 Iwan Müller (musiker), en klarinettist, komponist og opfinder
 Jens Paludan-Müller (historiker), en dansk historiker
 Jens Paludan-Müller (biskop), en dansk biskop
 Jens Paludan-Müller (præst), en dansk præst og teolog
 Jens Peter Müller, en dansk skuespiller og teaterdirektør
 Johannes Peter Müller, en tysk fysiolog
 Jørgen Peter Müller, en kendt dansk gymnastikpædagog og sundhedsapostel
 Karl Alexander Müller, en schweizisk fysiker
 Karl-Franz Müller, en østrigsk komponist og forfatter
 Karl Otfried Müller, en tysk klassisk filolog og arkæolog
 Leandro Müller, en brasiliansk forfatter
 Lemvigh-Müller, Danmarks mest betydende stål- og teknikgrossist
 Ludvig Christian Müller, en dansk præst og seminarieforstander
 Ludvig Müller (numismatiker), en dansk teolog
 Ludvig Müller (skuespiller), en norsk skuespiller og teaterchef
 Ludwig Müller, under nationalsocialismen rigsbiskop, Reichsbischof, i Deutsche Evangelische Kirche
 Luís Müller, tidligere brasiliansk fodboldspiller
 Lukas Müller, en tysk roer som har specialiseret sig i otter
 Marius Müller-Westernhagen, en tysk rockmusiker og skuespiller
 Martin Müller, en tysk professionel cykelrytter
 Martin Müller (fodbold), en tidligere tjekkisk fodboldspiller
 Martina Müller, en kvindelig tennisspiller fra Tyskland
 Max Müller, en dansk officer i Treårskrigen
 Maximilian Müller, en tysk landhockeyspiller
 Michael Müller (håndboldspiller), en tysk håndboldspiller
 Mogens Müller, en dansk målmand i fodbold
 Morten Müller, en norsk landskabsmaler
 Nina Müller, en tysk håndboldspiller
 Othar Müller, en dansk proprietær og maler
 Otto Johann Müller, en holstensk arkitekt
 Otto Müller (politiker), en dansk højesteretsassessor og politiker
 Otto Friedrich Müller, en dansk naturforsker
 Paul Hermann Müller, en schweizisk kemiker
 P.E. Lange-Müller, en dansk komponist
 Peter Müller, en tysk politiker
 Peter Erasmus Müller (biskop)
 Peter Erasmus Müller (forstmand)
 Poul Müller, en dansk skuespiller
 Selio Müller, en dansk godsejer og amtmand
 Sophus Müller, en dansk arkæolog
 Sigurd Müller, en dansk forfatter, rektor, kunst- og litteraturhistoriker
 Susann Müller, en tysk håndboldspiller
 Søren E. Müller, en færøsk embedsmand, forretningsmand og politiker
 Svend Paludan-Müller, en dansk officer
 Tage Müller, en dansk biskop
 Theodor Alfred Müller, en dansk historiker og pædagog
 Thomas Müller, en tysk fodboldspiller
 Tina Müller, en dansk tv-vært
 Ulla Bülow Lemvigh-Müller Koppel, en dansk skuespiller
 Vincenz Müller, en tysk militærofficer og general
 Xeno Müller, en tidligere schweizisk roer, og olympisk guldvinder
 W.A. Müller, en dansk miniaturmaler
 Wilhelm Konrad Hermann Müller, en tysk germanist
 Wilhelm Müller (håndboldspiller), en tysk håndboldspiller
 Wilhelm Müller (digter), en tysk lyriker
 Wolfgang Müller (digter), en tysk digter

Se også 
 Müller-Thurgau, en hvidvinsdrue
 Otto Müller
 Peter Erasmus Müller
 Poul Müller (flertydig)
 Wilhelm Müller